Kelet-Kasai tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-os alkotmány 2009 februári hatályba lépése előtt
Kelet-Kasai tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-os alkotmány 2009 februári hatályba lépése után